Romeo (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Romeo ha de morir (Romeo Must Die), pel·lícula d'arts marcials dirigida per Andrzej Bartkowiak i protagonitzada per Jet Li.
 A Village Romeo and Juliet, òpera de Frederick Delius.
 Alfa Romeo, fabricant italià d'automòbils fundada el 1910 a Milà.
 Biografies:
 Anthony Romeo Santos (1981, Bronx), cantant del grup Aventura.
 Bernardo Daniel Romeo (Tandil, 1977), futbolista argentí que ocupa la posició de davanter.
 Max Romeo (1947, Sant d'Acre, Jamaica), cantant de reggae.
 Roméo Dallaire (1946, Denekamp, Països Baixos), tinent general canadenc.
 Romeo Venturelli (Sassostorno, Emília-Romanya, 1938), ciclista italià professional entre 1960 i 1973.